Reichenau an der Rax är en kommunhuvudort i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Neunkirchen och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Reichenau an der Rax ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Reichenau an der Rax är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Reichenau an der Rax ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Feuchter Berg,  meter över havet,  km norr om Reichenau an der Rax. Närmaste större samhälle är Ternitz,  km öster om Reichenau an der Rax.

Kommentarer

Källor 

Orter i Niederösterreich